Гран-при Германии 1993 года — десятый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1993 года. Прошёл на трассе Хокенхаймринг в Хокенхайме, Германия. Соревнования состоялись 25 июля 1993 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:41,859
 На этом Гран-при Ален Прост одержал последнюю победу в карьере.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Германии
Спорт в Германии в 1993 году
Июль 1993 года
События 25 июля
Спортивные соревнования в Хоккенхайме